

Cinema 
 Il denaro (L'Argent) – film del 1928 diretto da Marcel L'Herbier
 L'Argent – film del 1936 diretto da Pierre Billon
 L'Argent – film del 1983 diretto da Robert Bresson
 L'Argent – film del 1988 diretto da Jacques Rouffio

Letteratura 
Il denaro (L'Argent) – romanzo di Émile Zola del 1891
Il denaro (L'Argent) – romanzo di Charles Péguy del 1913

Pagine correlate 
Argent (disambigua)
Argenta (disambigua)
Argento (disambigua)